Амон може да се односи на:

божанство:
 Амон — староегипатско и либијско божанство из 11. века пре Христа; 
 Амон Ра или Ра — главно божанство у религији Старог Египта; 
 Амон — по демонологији, један од демона пакла; 

особу:
 Амон — краљ Јудеје, владао у периоду 642. п. н. е.-640. п. н. е.;
 Амон Гет — хауптштурмфирер (капетан) и командант нацистичког концентрационог логора у Плашову.

Преподобни Амон:
 Преподобни Амон - настојатељ манастира Тавенисиотског у горњем Мисиру, слави се 15. јануара
 Преподобни Амон - Подвижник мисирски, слави се 23. јануара